Юанский язык (юан, севернотайский; ; корол. Phasa Thin Phayap), ланна (), кхам мыанг (юан: ᨣᩴᩤᨾᩮᩥᩬᨦ, , тайск.: คำเมือง ) — язык народа юан, живущего на территории исчезнувшего ныне государства Ланна. Юан принадлежит к тай-кадайской семье, близок к тайскому и лаосскому языкам.

Носители обычно считают название «юан» пейоративным, вместо него используются слова «кхон мыанг» (ฅนเมือง, ) и «ланнатхай».

Тайский, юан и лаосский языки образуют диалектный континуум, из-за чего сложно определить границы их распространения. Наиболее близок (на уровне диалектов одного языка) к кхынскому языку на крайнем востоке Мьянмы.

Грамматика

Местоимения 
Местоимения могут опускаться после первого использования. При разговоре с одним собеседником может опускаться местоимение «ты». Кроме того, имена могут заменять местоимения, включая «я».

Фонология

Тоны 
В чиангмайском диалекте юанского шесть фонематических тонов: низкий повышающийся, средне-низкий, высокий понижающийся, средне-высокий, падающий и высокий понижающийся-повышающийся.

Согласные 

Юанская фонология ближе к лаосской, чем к тайской, из-за наличия звука .

 * Глоттальный взрывной возникает в слогах с кратким гласным и без финали.

Аллофоны 
Раздел в основном описывает нанский диалект языка юан.

Словарь 

В юанском много общей лексики с тайским, особенно это касается научной терминологии, в которой много заимствованных из санскрита и пали суффиксов и приставок.

Тайские слова в таблице ниже расположены слева, а юанские — справа.

Отличия в звуках 
В литературном тайском нет палатального носового согласного.
 ยาก→ ยาก(/jâːk/ → /ɲâːk/, сложный)
 ยุง→ ยุง(/juŋ/ → /ɲuŋ/, комар)
 ยาว→ ยาว(/jaːw/> /ɲaːw/, длинный)

В литературном тайском нет высокого понижающегося тона
 บ้าน→ บ้าน(/bâːn/ → /ba̋ːn/, дом)
 ห้า→ ห้า(/hâː/ → /ha̋ː/, пять)
 เจ้า→ เจ้า(/tɕâw/ → /tɕa̋w/, ты, вы, господин)

Лексические отличия 
 ยี่สิบ → ซาว (/jîː sìp/ → /saːw/, двадцать)
 พูด → อู้ (/pʰûːt/ → /űː/, говорить)
 พี่ชาย → อ้าย (/pʰîː tɕʰaːj/> /ʔa̋ːj/, старший брат)

Похожие слова 
Отличия в тонах
 หนึ่ง → นึ่ง (/nɯ̂ŋ/, один)
 หก → ฮก (/hók/, шесть)
 เจ็ด → เจ๋ด (/tɕět/, семь)
 สิบ → ซิบ (/síp/, десять)
 เป็น → เป๋น (/pěn/, быть)
 กิน → กิ๋น (/kǐn/, есть, питаться)

Некоторые слова отличаются одним звуком и тоном. Во многих словах начальный ร (/r/) произносится как ฮ (/h/):
 ร้อน → ฮ้อน (/rɔ́n/ → /hɔ́n/, горячий)
 รัก → ฮัก (/rák/ → /hák/, любить)
 รู้ → ฮู้ (/rúː/ → /húː/, знать)

Придыхательные согласные становятся непридыхательными:
 เชียงราย → เจียงฮาย (/tɕʰiaŋ raːj/ → /tɕiaŋ haːj/, город и провинция Чианграй)
 คิด → กึ๊ด (/kʰít/ → /kít/, думать)
 ช้อน → จ๊อน (/tɕʰɔ́n/ → /tɕɔ́n/, ложка)
 ใช้ → ใจ๊ (/tɕʰáj/ → /tɕáj/, использовать)
 พ่อ → ป้อ (/pʰɔ̂/ → /pɔ̂/, отец)
 ทาง → ตาง (/tʰaːŋ/ → /taːŋ/, путь)

Если за непридыхательным согласным следует ร (/r/), то он получает придыхание:
 โกรธ → โขด (/kròːt/ → /kʰòːt/, злой, быть злым)
 ประเทศ> ผะเตด (/praʔtʰêːt/ → /pʰaʔtêːt/, страна)
 กราบ> ขาบ (/kràːp/ → /kʰàːp/, опрокидываться)

Прочее:
 ให้ → หื้อ (/hâj/ → /hɯ̋/, давать; позволять)

Письменность

Примечания 

 Khamjan, Mala (มาลา คำจันทร์). Kham Mueang Dictionary (พจนานุกรมคำเมือง). Chiang Mai: Bookworm, 2008. ISBN 978-974-8418-55-1.

Языки Лаоса
Языки Таиланда
Тай-кадайские языки
Тоновые языки